Collamer ist der Name mehrerer

Personen:
 Jacob Collamer (1792–1865), US-amerikanischer Politiker

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Collamer (Indiana)
 Collamer (New York)